Forme féminine de Raphaël, venant de l'hébreu rapha- qui veut dire guérir et -el qui veut dire Dieu,  Raphaëlle est un prénom féminin qui signifie Dieu guérit.

C'est également une forme masculine dans certaines langues comme l'anglais, par exemple Raphaelle Peale.

Ce prénom a de nombreuses variantes : Rafaela, Rafaèla, Rafaele, Rafaèle, Rafaëlla, Rafaëlle, Raphaèla, Raphaèle, Raphaëlla, etc.

Il est utilisé également comme toponyme, en Argentine par exemple.

Personnes portant ce prénom

 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Raphaëlle, Rafaela, Rafaele et Raphaëlla.

Sainte ou Bienheureuse

Raphaëlle Ybarra de Vilallonga (1843-1900) épouse et mère de famille, fondatrice des sœurs des Saints Anges gardiens.
Raphaelle Porras y Ayllon (1850-1925) fondatrice des servantes du Sacré-Cœur.
Marie Raphaëlle Cimatti (1861-1945) sœur hospitalière de la Miséricorde.
Raphaëlle Marie de Jésus-Hostie (1915-1991) religieuse capucine reconnue vénérable.

Toponyme

 Rafaela est une ville de la province de Santa Fe, en Argentine.

Titres

 Rafaela est une telenovela mexicaine diffusée en 2011.

Annexes

Bibliographie

Notes et références

Prénom féminin